François ([fʁɑ̃.swɑ]) es tanto un apellido como un nombre propio francés equivalente a Francisco en español, derivado del nombre latino Franciscus. Hace referencia a todo lo relacionado con los francos y fue popularizado por la figura de San Francisco de Asís

François hace referencia a:
 François Boucher, pintor francés;
 François Duvalier, presidente de Haití;
 François Fénelon, escritor y Obispo francés;
 François Hollande, expresidente de Francia;
 François Mitterrand, expresidente de Francia;
 François Rabelais (1494-1553), escritor, médico y humanista francés.
 François, álbum debut de la cantante francesa Desireless de 1990;
 Georges François Reuter, naturalista francés;
 Louis François Armand de Vignerot du Plessis, noble y militar francés;
 Étienne François Choiseul, diplomático y político francés;
 François (Deux-Sèvres), población de Francia.